Panna – gwiazdozbiór (łac. Virgo)
 Gromada w Pannie – gromada galaktyk
 John Virgo – snookerzysta angielski
 Virgo (detektor) – detektor fal grawitacyjnych uruchomiony we Włoszech